Jan Huberts (1937-2016), Nederlands motorcoureur
 Trees Huberts-Fokkelman (1934-2013), Nederlands politicus
 Willem Huberts (1953), Nederlands bibliothecaris, dichter en essayist